Флаг Та́ловского муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Таловского муниципального района представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое вертикально на две неравные части: зелёную у древка в 1/3 длины полотнища и красную. Поверх деления две жёлтые, с белыми почками, ветви вербы; сидящими на ветвях изображены две сообращённых жёлтых иволги».

Обоснование символики 
Флаг района разработан на основе герба и отражает языком символов и аллегорий исторические, природные и экономические особенности Таловского района.

Таловский район расположен в юго-восточной части Воронежской области в междуречье Битюга и Хопра. Районный центр — рабочий посёлок Таловая — появился в 1892 году при строительстве железной дороги.

Ветви вербы говорят о названии района, которое связано с небольшой степной рекой Таловой, названной в свою очередь по кустарниковому растению тальнику — небольшой иве, растущей по сырым местам. Вместе с тем, ветви вербы с почками символизируют жизненную силу, обновление, стойкость, преодоление неблагоприятных обстоятельств.

Символика флага многозначна. Ветви ивы символизируют также научно-исследовательский институт имени В. В. Докучаева. В 1892 году, в момент образования Таловой, особая экспедиция лесного департамента Министерства земледелия и государственных имуществ под руководством Докучаева начала свою историческую работу в Каменной степи. Руки созидателей оживили чернозёмы. Памятником человеческому разуму и трудолюбию стали лесные полосы. Перемена цвета на флаге символизирует превращение Каменной степи в лесные полосы (зелёная полоса).

Иволги — символ творчества, весны, возрождения — показывают, что таловская земля — родина создателя первого народного хора М. Е. Пятницкого.

 Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, уважение, интеллект, стабильность.
 Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты.
 Зелёный цвет — символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также юности.
 Красный цвет — символ труда, мужества, красоты, праздника.

Примечания